Merga (ster), zwakke ster in het sterrenbeeld Ossenhoeder
 Merga (geslacht), geslacht van neteldieren